Герб Медвежьегорска — официальный символ города Медвежьегорска, Медвежьегорского городского поселения Республики Карелия. Утверждён решением 30-й сессии первого созыва Совета Медвежьегорского городского поселения 25 июня 2008 года.

История герба 

С советских времён и до 2008 года герб Медвежьегорска представлял собой слово "МЕДВЕЖЬЕГОРСК" на карельском языке и зелёно-жёлтую букву "М". Также был герб со словом "МЕДВЕЖЬЕГОРСК" на русском языке. История города

Описание 
Герб города Медвежьегорска представляет собой прямоугольный щит синего цвета. В лазоревом поле на лазорево чешуевидно-вогнутой оконечности возникающая по сторонам пологая серебряная гора, обременённая стоящим на четырех лапах черным медведем. Медведь обращён налево. По краям щита, внутри, с правой стороны изображена сосна, с левой — ель жёлтого цвета.

Примечания 

Гербы Республики Карелия
Медвежьегорск
Гербы с изображением медведей
Гербы с изображением ели
Гербы с изображением сосны
Гербы с изображением гор
Гербы 2008 года